De derde etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 22 augustus 2011. Het was een heuvelachtige rit van Petrer naar Totana die werd verreden over 164 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

03